Выговка: 
 Выговка (река) — река в Архангельской области России, приток Золотицы
 Выговка (село) — село в Галичском районе Ивано-Франковской области Украины